Лапаи может означать:
 Лапаи (ручей) — ручей, приток реки Камо (бассейн Енисея).
 Лапаи (город) — город в Нигерии.